Stazione di San Gottardo – fermata ferroviaria e tranviaria nel comune di Monserrato, posta lungo le linee 1 e 2 della rete tranviaria di Cagliari e capolinea della ferrovia Cagliari-Isili.
 Stazione di San Gottardo – fermata ferroviaria nell'omonima frazione del comune di Udine, lungo la linea per Cividale.